Teoxena de Siracusa, esposa d'Agàtocles de Siracusa (s. IV-III aC) 
 Teoxena de Tessàlia, dama tessàlia (s. III - II aC)